Əhmədabad – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Əhmədabad – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Əhmədabad – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian